Во́лжская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Название образовано по реке Волге.

Россия 
 Волжская улица — улица в Астрахани.
 Волжская улица — улица в Иркутске.
 В Казани:
 Волжская улица — улица в посёлке Отары Приволжского района.
 Волжская улица — прежнее название Кишинёвской улицы (слобода Восстания).
 Волжская улица — прежнее название Минской улицы (Крутовка).
 Волжская улица — улица в Краснодаре.
 Волжская улица — улица в Красноярске.
 Волжская улица — улица в Липецке.
 Волжская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Волжская улица — улица в Новосибирске.
 Волжская улица — улица в Пензе.
 Волжская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Волжская улица — улица в Салавате.
 Волжская улица — улица в Саратове.
 Волжская улица -- улица в Томске.
 Волжская улица — улица в Уфе.
 Волжская улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Волжская улица — улица в Днепре.
 Волжская улица — улица в Запорожье.
 Волжская улица — улица в Киеве.
 Волжская улица — улица в Луганске.
 Волжская улица — улица в Славянске.
 Волжская улица — улица в Харькове.

Крым 
 Волжская улица — улица в Керчи.
 Волжская улица — улица в Севастополе.

Белоруссия 
 Волжская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Волжская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Волжская
 Волжская набережная (Ярославль)
 Волжский бульвар (значения)
 Волжский переулок (Санкт-Петербург)
 Волжский проспект (Самара)